Цедрик-Марсель Штебе (; род. 9 октября 1990 года в Мюлаккере, Западная Германия) — немецкий профессиональный теннисист; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2008); полуфиналист одиночного турнира Orange Bowl-2008; бывшая шестая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Седрик-Марсель — один из трёх детей Хайнца (ныне менеджер сына) и Клаудии Штебе. У него есть брат Кристофер и сестра Сабрина.

Уроженец Мюлаккера начал заниматься теннисом в 3 года. Лучший удар — слева по линии.

Владеет английским, французским, итальянским и испанским языками.

Штебе увлекается лингвистикой, игрой на пианино и барабанах, гольфом и футболом.

Спортивная карьера 

На Открытом чемпионате США 2019 года дошёл до второго раунда, но проиграл Марину Чиличу в четырёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (17)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Родившиеся в Баден-Вюртемберге
Теннисисты Германии
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди юношей
Чемпионы Германии по теннису